Эшенбург () — многозначный термин.

 Эшенбург (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен. 
  (1848-1910) — прусский генерал-майор.
 Эшенбург, Иоганн Иоахим (1743—1820) — немецкий историк литературы и литературный критик. 
  (1856-1937) — австрийская художница.